Осна́стка:
 Оснастка — разнообразные элементы, закрепляемые на орудии лова (удилище, леске и так далее), необходимые для ловли рыбы.
 Оснастка — в парусном флоте совокупность парусов, рангоута и такелажа.
 Оснастка — разнообразные элементы для литья. 
 Оснастка — совокупность средств труда, предназначенных для установки заготовок на станках (станочное приспособление), закрепления режущих инструментов (вспомогательное приспособление), транспортировки обработанных деталей и выполнения сборочных операций (сборочное приспособление), а также для выполнения контрольных операций (контрольно-измерительное приспособление).
 «Оснастка» — небольшая программа в составе консоли управления операционной системы Microsoft Windows и предназначенная для настройки каких-либо параметров системы.